Federico est un nom propre espgnol et italien qui peut faire référence à :

Prénom 
Federico est un prénom masculin espagnol et italien, variante de .

Patronyme 

 Gennaro Antonio Federico (?-1744), avocat et librettiste italien.

Divers 
 Federico C, navire de croisière italien.
 Federico Lacroze, station de métro de Buenos Aires en Argentine.

Patronyme italien